Хикмен, Хикмэн () — может означать:

Фамилия 
 Хикмен, Трейси (род. 1955) — американский писатель-фантаст.

Топоним

См. также 
 Хикман
 Хэкмен